Juan de Borja Lanzol de Romaní, el menor, cardenal de Santa Maria in Via Lata, (Valencia, c. 1474 - Fossombrone, 17 de enero de 1500) cardenal español del siglo XV.

Biografía 
De la familia Borja, fue sobrino bisnieto del papa Calixto III, sobrino nieto del papa Alejandro VI, primo del cardenal Juan de Borja Lanzol de Romaní, el mayor (1492), hermano del cardenal Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní (1500) y primo del cardenal César Borgia (1493).

Borja fue deán del cabildo de la catedral de Valencia, gobernador de Spoleto y protonotario apostólico. Fue elegido obispo de Melfi en 1493. En 1495 fue nombrado gobernador de Perugia y nuncio apostólico en Nápoles. Fue nombrado arzobispo de Capua en 1496-1498.

Su tío Alejandro VI lo creó cardenal en el consistorio del 19 de febrero de 1496. El cardenal Borja fue nombrado legado en Perugia y Umbria. En 1499 fue nombrado administrador apostólico de la archidiócesis de Valencia.

Fallecido en 1500 con cerca de 26 años de edad, fue sepultado en Santa María del Popolo de Roma sin monumento fúnebre.

Ascendencia

Bibliografía 

 

 
 

Canónigos de la catedral de Santa María de Valencia
Obispos de Melfi
Obispos y arzobispos de Capua
Arzobispos de Valencia
Juan
Juan
Cardenales de España del siglo XV
Cardenales creados por Alejandro VI
Cardenales nepotes
Nacidos en Valencia
Fallecidos en Fossombrone
Sepultados en la Basílica de Santa María del Popolo